Wybory parlamentarne na Wyspach Owczych w 2019 roku – wybory do farerskiego Løgtingu, zarządzone 29 lipca 2019, w czasie święta Ólavsøka przez premiera Wysp Owczych Aksla V. Johannesena, na dzień 31 sierpnia 2019 roku. Uprawnieni do głosowania wybrali 33 parlamentarzystów. Wybory wygrała partia Fólkaflokkurin, która po wyborach utworzyła koalicję z Sambandsflokkurin oraz Miðflokkurin. Mandaty otrzymały także cztery inne partie: Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi, Framsókn oraz Sjálvstýri.

Komitety wyborcze 
Dziewięć komitetów, które do 6 sierpnia 2019 roku uzyskały minimum 800 podpisów poparcia, uzyskało prawo do startu w wyborach:

Głosowanie i wyniki wyborów do Løgtingu 
Głosowanie odbyło się 31 sierpnia 2019 między godziną 10:00 a 20:00.

Sondaże 
Tabela sondaży, obejmująca okres kadencji poprzedzającej wybory:

Przypisy 

Wyspy Owcze
Wybory na Wyspach Owczych
2019 na Wyspach Owczych